RAS Monceau-Châtelet is een Belgische voetbalclub uit Monceau-sur-Sambre. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 4143 en heeft lichtblauw en wit als clubkleuren. De club werd opgericht in 1941 en speelde zijn hele bestaan in de provinciale reeksen. In 2022 bereikte de club voor het eerst de nationale reeksen.

Geschiedenis
In 1941 werd Association Sportive Hameautoise opgericht. De aansluiting bij de KBVB volgde op 18 oktober 1944. Bij de aansluiting werd de benaming Monceau toegevoegd aan de clubnaam. De club speelde zijn hele geschiedenis in de provinciale reeksen. In 2003 ging de club een fusie aan met het naburige Cercle Sportif Monceau-Hameau. De fusieclub ging door het leven als Royale Association Sportive Monceau. In 2019 ging RAS Monceau in het stadion spelen van Châtelet-Farciennes SC, dat was opgegaan in een fusie met R. Olympic Club Charleroi. Pas in 2022 kon de club voor het eerst doorstromen naar de nationale reeksen. Datzelfde jaar voegde men de benaming 'Châtelet' toe aan de naam.

Resultaten 

Monceau-sur-Sambre
Sportvereniging in Henegouwen